Abaris peut désigner :
 Abaris, un personnage semi-légendaire de la Grèce antique, chaman et prêtre d'Apollon ;
 Abaris, dans la mythologie grecque, un des compagnons de Phinée qui s'oppose à Persée lors de ses noces ;
 Abaris, dans la mythologie grecque, un habitant de Cyzique tué par Jason lors du massacre de Cyzique par les Argonautes.